Ilion  kan syfta på:

 Ilion – från grekiska Ίλιον, en stad i antiken, se Troja
 Ilion (Illyrien) – en forntida stad i Illyrien, bebodd av folkstammen Phoebotis 
 Ílion – förort till Aten

Se även 
 Dimos Ilio – kommun i Aten